Лади́женський — прізвище.

 Ладиженський Беніамін Хаїмович (1910—1986) — український радянський живописець.
 Ладиженський Володимир Миколайович (1859—1932) — російський поет, прозаїк, громадський діяч.
 Ладиженський Геннадій Олександрович (1853—1916) — український і російський живописець.
 Ладиженський Микола Романович (1906–1975) — український геолог, член-кореспондент АН УРСР.
 Ладиженський Микола Федорович (1774–1861) — російський командир епохи наполеоновських війн, генерал-лейтенант.
 Ладиженський Митрофан Васильович (1852–1917) — письменник, драматург, філософ.
 Ладиженський Михайло Васильович (1802—1875) — генерал-лейтенант, військовий сходознавець, тобольський губернатор, комендант Оренбурга.
 Ладиженський Олег Семенович ( 1963) — письменник-фантаст.
 Ладиженський Олександр Васильович (1978—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ладиженський Петро Анатолійович ( 1946) — композитор.
 Ладиженський Юхим Бенціонович (1911–1982) — театральний художник, живописець.

Прізвища
Єврейські прізвища